Pousada do Vale é um dos bairros da Zona Leste do município brasileiro São José dos Campos, São Paulo. Dista 9 km do centro da cidade de São José dos Campos.

Trata-se de um bairro cujos habitantes lutam para transformar em APP (Área de Preservação Permanente) por seu rico patrimônio ambiental, composto de cerca de 10 (dez) nascentes, dois lagos naturais, mais de 350.000 mtrs2 de Remanescente de Mata Atlântica, além do Córrego Cajuru, um sub-afluente do Rio Paraíba do Sul.

Trata-se de um bairro 100% constituído por chácaras e em cujo projeto de aprovação a área mínima de cada lote é de 750 mtrs2. Inicialmente idealizado como um lotemento destinado ao lazer de final de semana, hoje é em sua grande parte habitado por moradores permanentes, que gostam de sossego, ar puro e clima ameno.

Possui uma creche (EMEI - Pousada do Vale) municipal e uma Escola Pública Municipal (EMEF - Geraldo de Almeida).

Possui ainda um espaço em construção que abrigará um "Poliesportivo", área que comportará, campos de futebol, volei, basquete, quadra de areia, pista de caminhada, etc.

Também neste Bairro, pelos seus ecossistemas, existe um movimento dos moradores com a finalidade de modificar o nome de "Bairro Pousada do Vale" para "Jardim Pousada do Vale".

Ligações externas 
 

Bairros de São José dos Campos